De 1500 meter mannen op de Olympische Winterspelen 2014 werd op zaterdag 15 februari 2014 in de Adler Arena in Sotsji, Rusland verreden.
De 40 deelnemende mannen reden in 20 paren, 10 voor en 10 na de dweilpauze.
Mark Tuitert was de regerend olympisch kampioen maar kon deze stunt niet herhalen, ook wereldrecordhouder Shani Davis kon niet verrassen. Maar de man waartegen Davis reed in zijn ronde zou olympisch kampioen worden, Zbigniew Brodka. Koen Verweij kreeg het zilver nadat hij 0,003 seconden achter Brodka zat. Het was de enige schaatswedstrijd van deze spelen waarbij de beslissing om goud en zilver moest vallen op duizendsten. Denny Morrison kreeg het brons op 0,22 seconden van Brodka.

Tijdschema

Records 
 Records voor aanvang van de Spelen in 2014.

Uitslag

Externe link 
  Officiële schema's en uitslagen op de website van de Spelen

Mannen 01500 meter
2014